Ветерок:

 Ветерок — посёлок, относящийся к Ирбитскому муниципальному образованию, Свердловская область, Россия
 «Ветерок» — марка лодочных подвесных моторов.
 Ветерок — беспородная собака, запущенная (вместе со второй такой же собакой по кличке Уголёк) в космос в 1966 году на биоспутнике «Космос-110»
 Ветерок — музыкальная подвеска, музыкальный инструмент.

См. также 
 Ветер (значения)